|-
| 94401 - || || 16 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 94402 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 94403 - || || 21 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 94404 - || || 30 de setembre, 2001 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 94405 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94406 - || || 25 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94407 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 94408 - || || 9 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94409 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94410 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94411 - || || 13 d'octubre, 2001 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| 94412 - || || 14 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 94413 - || || 9 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94414 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94415 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94416 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94417 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94418 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94419 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94420 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94421 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94422 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94423 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94424 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94425 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94426 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94427 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94428 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94429 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94430 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94431 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94432 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94433 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94434 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94435 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94436 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94437 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94438 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94439 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94440 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94441 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94442 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94443 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94444 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94445 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94446 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94447 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94448 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94449 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94450 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94451 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94452 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94453 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94454 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94455 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94456 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94457 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94458 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94459 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94460 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94461 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94462 - || || 13 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 94463 - || || 12 d'octubre, 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 94464 - || || 12 d'octubre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 94465 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 94466 - || || 13 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 94467 - || || 11 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 94468 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94469 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94470 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94471 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94472 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94473 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94474 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94475 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94476 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94477 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94478 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94479 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94480 - || || 17 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 94481 - || || 17 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 94482 - || || 18 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 94483 - || || 21 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 94484 - || || 21 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 94485 - || || 23 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 94486 - || || 23 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 94487 - || || 24 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 94488 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94489 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94490 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94491 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94492 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94493 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94494 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94495 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94496 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94497 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94498 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94499 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94500 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
4